Wik eller Wijk är ett svenskt efternamn, som kan stavas på olika sätt. Den 31 december 2012 var det följande antal personer med stavningsvarianterna
 Wik 1 678
 Wiik 830
 Wijk 750
 Vik 554
 Viik 57
 Vijk 28
Tillsammans blir detta 3 897 personer i Sverige. Wik var ett vanligt soldatnamn. Namnet förekommer också i andra länder, inte minst Norge och Finland.

Släkt
 Wijk (släkt)

Personer med efternamnet Wik eller varianter av detta namn

 Alexander Vik (född 1955), svensk-norsk affärsman
 Alf Wik (1929–2005), svensk målare, tecknare och grafiker
 Anna Wijk (född 1991), svensk innebandyspelare
 Askild Vik Edvardsen (född 1973), norsk-svensk filmfotograf
 Bengt Wiik (1918–2004), svensk militär
 Bjarte Engen Vik (född 1971), norsk utövare av nordisk kombination
 Bjørg Vik (född 1935), norsk författare och dramatiker
 Elsa-Britta Wik (född 1928), svensk textilkonstnär
 Erik Wijk (född 1963), svensk författare, journalist, förläggare och tidningsredaktör
 Erik Wijk (politiker) (1836–1910), svensk affärsman och politiker
 Fredrik Johan Wiik (1839–1909), finländsk geolog och mineralog
 Gerd Wiik (1921–2005), norsk skådespelare
 Gunilla Wik (född 1936), svensk målare, tecknare och grafiker
 Gunnar Wik (1900–1986), svensk ämbetsman
 Hjalmar Wijk (1877–1965), svensk politiker och industriman
 Inga-Britt Wik (1930–2008), finländsk författare och poet
 Ivar Wijk (1841–1911), svensk godsägare och politiker
 Jan Wijk (1938–2013), svensk författare, maskiningenjör
 Jean Wik (1804–1876), finländsk arkitekt
 Johnny Wijk (född 1955), svensk historiker
 Jon Wijk (född 1940), svensk sångare, bildkonstnär och koreograf
 Kalevi Wiik (född 1932), finländsk professor i fonetik
 Karl Eilert Wiik (1917–1964), norsk skådespelare
 Karl H. Wiik (1883–1946),  finländsk revolutionär socialistisk politiker
 Katja Wik (född 1987), svensk filmproducent, regissör och manusförfattare
 Kristian Wik (1864–1933), svensk ämbetsman
 Lars Wiik (född 1946), svensk skådespelare
 Lars G. Wik (född 1956), svensk skådespelare
 Manuel Wik (född 1936), svensk ingenjör
 Maria Wiik (1853–1928), finländsk målare
 Olof Wijk den yngre (1833–1901), svensk affärsman, politiker och donator
 Olof Wijk den äldre (1786–1856), svensk affärsman och politiker
 Per Kristian Wik (1896–1955), svensk militär
 Remco van Wijk (född 1972), nederländsk landhockeyspelare
 Thomas Wijck (1616–1677), nederländsk målare
 Tobias Wiik (född 1977), svensk trumslagare

Övrigt
 Wiks slott, Uppland
 Viks säteri, Södermanland
 Wiks folkhögskola, Uppland
 Wik-epa, utdött australiskt språk
 Wik-iiyanh, australiskt språk
 Wik-keyangan, utdött australiskt språk
 Wik-me’anha, australiskt språk
 Wik-mungkan, australiskt språk
 Wik-ngathana, australiskt språk
Christer Wijk, poliskommissarie, romanfigur i böcker av Maria Lang

Se även
 Vik

Källor

Efternamnsförgreningssidor
Svenska efternamn
Soldatnamn